est la formule brute de plusieurs isomères.
 cyanate d'ammonium, numéro CAS 
 urée, numéro CAS